King Edward Point, een landtong op het eiland Zuid-Georgia
 KEP (onderneming), een onderneming die in de jaren tachtig was opgericht voor het drukken van Nederlandse paspoorten
 Kep, nog een doorverwijspagina